Melbourne City FC Women Football Club er en australsk kvindefodboldklub fra Melbourne, Australien, der til optræder i W-League. De spillet til daglig i CB Smith Reserve, med plads til 2.500 tilskuere. De har også tidligere spillet på John Ilhan Memorial Reserve og nogle gange i den større Melbourne Rectangular Stadium. Holdet spiller i lyseblå trøjer og bukser.

Holdet cheftræner i australske Rado Vidošić.

Resultater 
 W-League Grundspil:
 Vinder (2): 2015-16, 2019-20
 W-League Mesterskab:'''
 Vinder (4):''' 2016, 2017, 2018, 2020

Aktuel trup

Referencer

Eksterne henvisninger 
 Officiel hjemmeside
 W-Leagues hjemmeside
 Klubben hos Football Federation Australia

Kvindefodboldklubber i Australien
Fodboldklubber i Australien
City FC (kvinder)